Ramna, village de la municipalité de Bitola, en République de Macédoine
 Ramna, commune du județ de Caraș-Severin, en Roumanie